Radošovce può riferirsi a diversi toponimi della Slovacchia:
Radošovce, comune del distretto di Skalica, nella regione di Trnava
Radošovce, comune del distretto di Trnava, nell'omonima regione